Крупышево —  деревня в Великолукском районе Псковской области, Купуйская волость
 Крупышево —  деревня в Великолукском районе Псковской области, Успенская волость